Mörkegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörkegöl, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (3,1 ha)
Mörkegöl (Bäckaby socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Mörkegöl (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mörkegöl (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Mörkegöl (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Mörkegöl (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,

Se även
Mörkgölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn